Municipio de Chatham puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Chatham (condado de Sangamon, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Sangamon.
 Municipio de Chatham (condado de Wright, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wright.
 Municipio de Chatham (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Morris.
 Municipio de Chatham (condado de Medina, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Medina.
 Municipio de Chatham (condado de Tioga, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Tioga.